Verdensmesterskabet i curling for mænd 2015 var det 57. VM i curling for mænd gennem tiden. Mesterskabet blev arrangeret af World Curling Federation og afviklet i arenaen Halifax Metro Centre i Halifax, Nova Scotia, Canada i perioden 28. marts – 5. april 2015. Canada var VM-værtsland for 22. gang, men det var første gang at mesterskabet blev afholdt i Nova Scotia.

VM-titlen blev vundet af Sverige, hvis hold bestående af Niklas Edin, Oskar Eriksson, Kristian Lindström, Christoffer Sundgren og Henrik Leek i finalen besejrede de forsvarende mestre fra Norge med 9-5, og som dermed fik revanche for nederlaget til netop Norge i VM-finalen året før. Det var syvende gang at Sverige vandt VM-titlen for mænd. Svenskerne havde senest vundet VM, da det sidst blev afholdt i Canada i 2013, og det var femte gang i træk, at de kunne rejse hjem fra VM med medaljer om halsen. Bronzemedaljerne blev vundet af værtslandet Canada, som vandt 8-4 over Finland i bronzekampen. De to foregående år var canadierne blevet nr. 2 og nr. 4 ved VM, og dette års placering betød altså, at Canada ikke havde hjembragt guldmedaljer tre år i træk, hvilket sidst skete i perioden 1977-79. Finlands fjerdeplads var til gengæld holdets bedste VM-placering i over 10 år.

Hold 

Mesterskabet havde deltagelse af 12 hold: Otte fra Europa, to fra Panamerika og to fra Asien/Oceanien:

Danmark var for første gang siden 1996 ikke kvalificeret til mesterskabet.

Resultater 

De tolv deltagende hold spillede først et grundspil alle-mod-alle (round robin-kampe), hvilket gav elleve kampe til hvert hold. De fire bedste hold efter round robin-kampene gik videre til slutspillet om medaljer, der blev afgjort som et Page playoff.

Grundspil 

De 12 hold spillede en enkeltturnering alle-mod-alle, hvilket gav 11 kampe til hvert hold. De to bedste hold i grundspillet gik videre til playoff 1/2, mens nr. 3 og 4 gik videre til playoff 3/4.

Slutspil 

De fire bedste hold fra grundspillet spillede i medaljeslutspillet, der blev afviklet som et Page playoff med bronzekamp.

Skema

Kampe

Samlet rangering

Kilder / eksterne henvisninger 
World Men's Curling - Halifax 2015   
World Curling Federation 
WCF Results & Statistics – World Men's Curling Championship 2015

Noter 

2015 (mænd)
Curling i 2015
Curling i Canada
Sport i Halifax